The Boat Race eller Oxford–Cambridge-rodden (officiellt The Oxford and Cambridge Boat Race) är en roddtävling som hålls mellan de brittiska universiteten Oxford och Cambridge. Tävlingen hålls på floden Themsen i London där de ror från Putney till Mortlake över en distans på 6 779 meter. Den första tävlingen var år 1829 och sedan 1856 har den hållits årligen med undantag för första och andra världskriget. Tävlingen visas på tv över hela världen.

Fler Boat-Race
Veckan innan roddtävlingen mellan Oxford och Cambridge avgörs, föregås den av de två så kallade reservbesättningarna (Oxford kallas Isis och Cambridge kallas Goldie). Men även kvinnornas åtta, reservåtta, lätta åtta, herrarnas lätta åtta och en veteranrodd tävlar i Henley Boat Race mellan Putney och Hammersmith på Themsen. Färgerna av den två lag är ljus blå för Cambridge och mörk blå för Oxford.

Resultaten

Cambridges seger år 2012 anses av studenter från de båda universiteten vara resultatet av att en kommunist hoppade i vattnet i syfte att förstöra de tävlande lagen, som en protest mot påstådd elitism.

Inofficiella tävlingar
Tävlingar som hölls under andra världskriget men som inte räknas in bland de "riktiga" loppen.

Sjunkna båtar
Sex båtar har sjunkit men bara tre gånger har det avgjort tävlingen. Tre gånger har något universitet tvingats ge upp på grund av att båten sjönk, det har hänt Cambridge 1859 och 1978, och Oxford 1925.

31 mars 1912 sjönk båda båtarna och loppet kördes om nästa dag. 24 mars 1951 sjönk Oxfords båt men Cambridge gick med på att loppet kördes om nästa dag.

Väderförhållandena på Themsen kan vara svåra på våren med stark sydvästvind tillsammans med högt tidvatten och vårflod.

Referenser

Externa länkar
 theboatrace.org

Roddtävlingar
Skolidrott
Sportevenemang i London
Återkommande sportevenemang med premiär 1829